Тит Роми́лий Рок Ватика́н (; умер после 450 года до н. э.) — древнеримский политический деятель, консул 455 года до н. э.

Коллегой Тита Ромилия по должности был Гай Ветурий Цикурин. Консулы совместно разбили эквов на Альгиде, причём противник потерял семь тысяч человек убитыми. Захваченную добычу Ромилий и Ветурий продали с торгов, и это стало основанием для предъявления им обвинений плебейскими магистратами. Тита Ромилия привлёк к суду сразу по истечении его полномочий народный трибун Гай Кальвий Цицерон; обвиняемому присудили штраф в 10 тысяч медных ассов.

В 451 году до н. э. центуриатное собрание выбрало Тита Ромилия в первую коллегию децемвиров, «поскольку казалось, что он перешел на сторону плебеев». В дальнейшем Ромилий принял участие в составлении законов двенадцати таблиц.

Примечания